Сезон 2022 года — 27-й сезон в истории футбольного клуба БАТЭ из Борисова, а также 25-й подряд, в котором команда приняла участие в Высшей лиге системы футбольных лиг Беларуси.

30 декабря 2021 года команду по окончании контракта покинул главный тренер Виталий Жуковский.

10 января 2022 было объявлено о назначении главный тренером команды Александра Михайлова, который тренировал дублирующий состав борисовчан.

Сезон для команды стартовал матчем за Суперкубок Беларуси против солигорского Шахтёра. Выиграв со счётом 1:0, БАТЭ стал восьмикратным обладателем трофея.

Борисовчане традиционно выступают в национальном Кубке. В розыгрыше Кубка Беларуси 2021/22 годов БАТЭ вышел в финал, где уступил ФК Гомель.

В розыгрыше Кубка Беларуси 2022/23 годов борисовчане, как и все клубы Высшей лиги, стартовали со стадии 1/16 финала. Обыграв поочерёдно пинский Стэнлес и минский РЦОР-БГУ, БАТЭ вышел в 1/4 финала, которая пройдёт весной 2023 года.

Также БАТЭ принял участие во втором раунде квалификации Лиги Конференций УЕФА, где уступил турецкому Коньяспору.

17 августа 2022 года Александр Михайлов подал в отставку с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тернера был назначен Сергей Зеневич.

13 октября 2022 главным тренером команды был назначен Кирилл Альшевский.

В национальном чемпионате команда заняла 3-е место (второй раз в истории).

Состав и статистика игроков

Форма 
Поставщиком формы в сезоне 2022 года остался известный немецкий брэнд Adidas. Титульным спонсором команды стала букмекерская компания Fonbet. Минский тракторный завод (МТЗ) стал генеральным партнером клуба.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Предсезонные, товарищеские матчи

Суперкубок Беларуси 
См. также: Суперкубок Беларуси 2022

Время начала матчей: Белорусское стандартное время (BST)

Кубок Беларуси 2021/2022 
Борисовчане стартовали в 31-м розыгрыше Кубка Беларуси летом 2021 года. На стадии 1/16 финала был обыгран ФК Барановичи, в 1/8 финала - Славия-Мозырь.Подробнее см. ФК БАТЭ в сезоне 2021.

См. также: Кубок Беларуси 2021/22

1/4 финала 

БАТЭ прошёл в полуфинал, победив с общим счётом 2:1

1/2 финала 

БАТЭ вышел в финал, победив с общим счётом 3:2

Финал 
См. также: Финал Кубка Белоруссии по футболу 2022

Чемпионат Беларуси 
См. также: Чемпионат Беларуси по футболу 2022

Результаты по турам

Статистика выступлений

Матчи

Первый круг

Второй круг

Турнирная таблица 
Высшая лига. Итоговое положение

М = матчей сыграно; В = матчей выиграно; Н = матчей сведено вничью; П = матчей проиграно; МЗ = мячей забито; МП = мячей пропущено; РМ = разница забитых и пропущенных мячей; О = очков набрано.

Кубок Беларуси 2022/2023 
Борисовчане приняли старт в 32-м розыгрыше Кубка Беларуси летом 2022 года, начав со стадии 1/16 финала. Жеребьевка данной стадии прошла 31 мая 2022 года.

См. также: Кубок Беларуси 2022/23

1/16 финала

1/8 финала 

Согласно жеребьёвке, соперником борисовчан по 1/4 финала стала бобруйская Белшина. Игры состоятся весной 2023 года.Подробнее см. ФК БАТЭ в сезоне 2023.

Лига Конференций УЕФА 
См. также: Лига конференций УЕФА 2022/2023

Борисовчане приняли участие во втором раунде квалификации турнира, где уступили турецкому Коньяспору.

БАТЭ выбыл из турнира, уступив с общим счётом 0:5

Статистика выступлений игроков

Бомбардиры 

В скобках — голы с пенальти.

Ассистенты

Матчи «на ноль»

Командная статистика

Дополнительные показатели

Примечания

Ссылки 

2022
БАТЭ